Plessen steht für:
 Plessen (Adelsgeschlecht) (auch Plesse), eine sächsischstämmige Adelsdynastie
 Scheel von Plessen (auch von Scheel-Plessen), ein dänisch-holsteinisches Adelsgeschlecht

Plessen ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Plessen (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Elisabeth Plessen (Journalistin) (* 1965), deutsche Journalistin und Architekturhistorikerin
 Jacques Plessen (1921–2007), niederländischer Romanist und Französist

 Margaretha von Plessen (1894–1970), deutsche Malerin
 Magnus Plessen (* 1967), deutscher Künstler
 Nikkie Plessen (* 1985), niederländische Schauspielerin und Moderatorin

Siehe auch:
 Plesse